een denkbeeldig wiel waar de menselijke ziel aan draait, zie Rad van Fortuin (volkswijsheid);
 Money Wheel, kansspel
 een televisiequiz, van oorsprong uit de Verenigde staten, zie Rad van Fortuin (televisieprogramma).
 een televisiequiz van BNN, zie Rat van Fortuin
 de naam van Tarotkaart, zie Het Rad van Fortuin (tarot).
 een boek van Thea Beckman zie Het rad van fortuin